Maurens (Alta Garona)
 Maurens (Dordonha)
 Maurens (Gers)

Desambiguações de topônimos